

Mai

Einzelnachweise 

05
2014